Карр () — английская фамилия.

Известные персоналии 
  (род. 1976) — британский шоумен и телеведущий.
 Карр, Аллен (1934—2006) — британский бухгалтер, известный борец с курением, основатель международной сети клиник «Лёгкий способ».
 Карр, Альфонс (1808—1890) — французский писатель, журналист и редактор.
 Карр, Арчи (1909—1987) — американский герпетолог и эколог.
 Карр, Билл (1909—1966) — американский легкоатлет.
 Карр, Генри (1942—2015) — американский легкоатлет, двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио (1964).
 Карр, Даниэль (род. 1994) — английский и тринидадский футболист.
 Карр, Дарлин (род. 1950) — американская актриса и певица.
 Карр, Джекейлин (род. 1997) — американская певица, музыкант в жанре современного городского госпела.
 Карр, Джеральд Пол (1932—2020) — американский астронавт.
 Карр, Джим (1951—2022) — канадский политик.
 Карр, Джозеф Уильям Коминс (1849—1916) — английский искусствовед.
 
 Карр, Жан-Альфонс (1808—1890) — французский писатель, редактор и публицист.
 Карр, Женева (род. 1971) — американская актриса, добившаяся наибольшего успеха благодаря ролям на театральной сцене.
 Карр, Колетт (род. 1991) — американский музыкант из Лос-Анджелеса.
 Карр, Колин (род. 1957) — британский виолончелист, музыкальный педагог.
 
 Карр, Кэти (Кэтрин) (в замужестве — Уэст; род. 1954) — американская пловчиха.
 Карр, Леонард Роберт (барон Карр из Хэдли; 1916—2012) — британский консервативный политик, государственный деятель.
 Карр, Лерой (1905—1935) — американский блюзовый пианист и певец.
 Карр, Люсьен (1925—2005) — американский журналист, редактор, один из основоположников «бит-поколения», по мнению некоторых поклонников, отец-основатель этого течения.
 Карр, Нейт (род. 1960) — американский борец вольного стиля.
 Карр, Николас (род. 1959) — американский журналист, автор книги «Блеск и нищета информационных технологий. Почему ИТ не являются конкурентным преимуществом»
 Карр, Остин (род. 1948) — американский баскетболист.
 Карр, Перл (урождённая Перл Лавиния Карр; 1923—2020) — британская певица, занявшая второе место на конкурсе песни Евровидение 1959 года.
 
 Карр, Салли (род. 1945) — шотландская певица, солистка бабблгам-поп-группы Middle of the Road.
 Карр, Сара Роуз (род. 1984) — бывшая американская актриса, игравшая в детском возрасте.
  (1892—1936) — новозеландский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 
 Карр, Терри (1937—1987) — американский писатель-фантаст, издатель.
 Карр, Уильям (1876—1942) — американский гребец, чемпион Олимпийских игр 1900.
 Карр, Чармиан (урождённая Чармион Энн Фарнон; 1942—2016) — американская актриса и певица.
 Карр, Шон (1968—2018) — английский и украинский певец, бывший зять Юлии Тимошенко.
 Карр, Эдвин (1928—2018) — австралийский легкоатлет.
 Карр, Эдуард Харлет (1892—1982) — британский историк, советолог.
 Карр, Эм Эл (род. 1951) — американский баскетболист.
 Карр, Эмили (1871—1945) — канадская художница и писательница.
 Карр, Энтони (род. 1997) — американский баскетболист.
 Карр, Юджин (1830—1910) — американский бригадный генерал, участник гражданской войны и индейских войн.

Составные фамилии 
 Карр-Харрис, Жозефина (род. 1999) — актриса театра и кино, певица.

См. также 
 
  — французская фамилия.